Luci I, papa de Roma.
 Luci de Barcelona, llegendari bisbe de Barcelona del segle I.